{{Государственный деятель
| имя = Лоренцо II ди Пьеро де Медичи
| оригинал имени = 
| изображение = Portrait_of_Lorenzo_di_Medici.jpg
| ширина = 280px
| описание изображения = Портрет кисти Рафаэля Санти, ок. 1516 г.
| ширина герба = 80px
| должность = Генерал-капитан Флоренции
| флаг = Flag of Florence.svg
| периодначало = 18 августа 1516
| периодконец = 4 мая 1519
| предшественник = Джулиано II ди Лоренцо де Медичи
| преемник = Джулио ди Джулиано де Медичи
| должность_2 = Герцог Урбинский
| периодначало_2 = 18 августа 1516
| периодконец_2 = 4 мая 1519
| предшественник_2 = Франческо Мария I делла Ровере
| преемник_2 = Франческо Мария I делла Ровере
| должность_3 = Гонфалоньер Церкви
| периодначало_3 = 18 августа 1516
| периодконец_3 = 4 мая 1519
| предшественник_3 = Джулиано II Медичи
| преемник_3 = Федерико II Гонзага
| дата рождения = 12.09.1492
| место рождения = 
| дата смерти = 4.05.1519
| место смерти = 
| похоронен = , Флоренция
| род =  Медичи
| отец = Пьеро II ди Лоренцо де Медичи Невезучий
| мать = Альфонсина Орсини
| супруг = 
| супруга = Мадлен де ла Тур-д'Овернь
| дети = Екатерина Медичи,
Алессандро Медичи (внебрачный)
| флаг_3 = Flag of the Papal States (pre 1808).svg
| флаг_2 = Banner of Arms of the Duchy of Urbino.svg
}}
Лоренцо II ди Пьеро де Медичи (;  — ) — капитан-генерал Флорентийской республики с 1516 года и герцог Урбинский с 1516 года из рода Медичи. Сын Пьеро II Невезучего и Альфонсины Орсини, внук Лоренцо Великолепного, отец могущественной королевы Франции Екатерины Медичи.

 Биография 
Папа римский Лев X из рода Медичи, заботясь о семейственных интересах, передал 24-летнему племяннику Лоренцо владение герцогством Урбинским, отобранным у рода делла Ровере. Франческо Мария I делла Ровере в ходе Урбинской войны сумел вернуть себе владение городом. Лоренцо возглавил 10-тысячный отряд, отправившийся на завоевание Урбино, но был ранен и вернулся в Тоскану ни с чем. Вернуть себе владение городом он смог по Урбинскому договору 1517 года, завершившим войну.

Лоренцо де Медичи был женат на Мадлен де ла Тур. Их дочь Екатерина Медичи (будущая королева Франции) родилась за три недели до смерти отца. Алессандро Медичи, герцог Флоренции был его внебрачным сыном.

Преждевременная смерть герцога Урбинского наступила, вероятно, от сифилиса. Согласно маршалу де Флоранжу, Лоренцо уже ко времени брака был болен и передал эту болезнь Мадлен.

Лоренцо де Медичи покоится в капелле Медичи в грандиозной гробнице, изваянной Микеланджело. В Эрмитаже находится скульптура скорчившегося мальчика Микеланджело, которая предназначалась к установке над надгробием Лоренцо.

Трактат флорентийского писателя Никколо Макиавелли «Государь»'' (1513) посвящён Лоренцо де Медичи как молодому правителю, который мог бы объединить всю Италию, выслав иностранных оккупантов.

Предки

Ссылки 
 Католическая энциклопедия (The Catholic Encyclopedia)
 

Медичи
Правители Флоренции
Герцоги Урбино
Гонфалоньеры (Капитан-генералы) Церкви